Peter Fleming e John McEnroe hanno battuto in finale Tim Gullikson e Tom Gullikson 6–4, 6–3, 6–4.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1983